Die kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Kanada im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem kanadischen Fußballverband unterstellt und wurde von Anfang 2009 bis Mitte 2011 von der Italienerin Carolina Morace trainiert. Am 2. September 2011 benannte der kanadische Verband John Herdman als Nachfolger, der zuvor die Neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen betreut hatte. Erster Erfolg unter seiner Leitung ist der Gewinn der Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spielen 2011, als Brasilien im Finale im Elfmeterschießen besiegt wurde. Nachdem Herdman im Januar 2018 Trainer der kanadischen Männernationalmannschaft geworden war, rückte sein Co-Trainer Kenneth Heiner-Møller auf den Cheftrainerposten. Dieser beendete seine Tätigkeit in Kanada im Juni 2020. Im Oktober 2020 wurde Bev Priestman als neue Trainerin vorgestellt.

Der größte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft war der vierte Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003. Auch durch diesen Erfolg ist die Frauenauswahl in Kanada populärer als die Männerauswahl. Im März 2010 konnte die kanadische Mannschaft den Zypern-Cup gewinnen und damit in die Top-10 der FIFA-Weltrangliste zurückkehren.
2010 gewann die Mannschaft zum zweiten Mal den CONCACAF Women’s Gold Cup und platzierte sich dabei erstmals vor den US-Amerikanerinnen, die beim ersten Titelgewinn nicht teilgenommen hatten. Durch den Gewinn des Gold Cups konnte sich Kanada für die WM in Deutschland qualifizieren und traf im Eröffnungsspiel auf die Gastgeberinnen. Nach drei Niederlagen war aber die WM bereits nach der Vorrunde für die kanadische Mannschaft beendet. Im Jahre 2015 war Kanada Gastgeber der Weltmeisterschaft.

Im August 2016 wurde nach dem erneuten Gewinn der olympischen Bronzemedaille und dem Vorrundensieg gegen den späteren Olympiasieger Deutschland mit Platz 4 die bisher beste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste erreicht. Der größte Erfolg ist der Gewinn der Goldmedaille bei den wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschobenen Olympischen Spielen 2020.

Die kanadische Mannschaft spielte bisher 65-mal gegen die Vereinigten Staaten, das ist die häufigste Länderspiel-Paarung im Frauenfußball. Davon verloren die Kanadierinnen 54 Spiele, darunter zwei der drei höchsten Niederlagen der Kanadierinnen und fünfmal im Finale der CONCACAF W Championship. Sie konnten aber 2021 im Halbfinale bei den Olympischen Spielen gegen die USA gewinnen. Die Kanadierinnen spielten häufiger gegen europäische Mannschaften (157 Spiele) als gegen Mannschaften der eigenen Konföderation (CONCACAF/141 Spiele).

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft 

Kanada nahm seit 1995 – als erstmals zwei Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika zugelassen wurden – an allen Weltmeisterschaften teil, konnte aber zunächst nur 2003 die Vorrunde überstehen und bis ins Halbfinale vorstoßen. Dort unterlag man dem späteren Vizeweltmeister Schweden mit 1:2 und im anschließenden Spiel um Platz 3 dem Nachbarn USA mit 1:3. Bei der WM 2011 verlor Kanada alle drei Spiele und schied mit der schlechtesten Tordifferenz aller Teilnehmer bereits nach der Vorrunde aus. Am 20. Juli trat Carolina Morace als Trainerin zurück. Bei der Heim-WM 2015 wurde dann wieder die Vorrunde überstanden. Das Aus kam dann im Viertelfinale gegen den späteren Dritten England.

Nordamerikameisterschaft

Olympische Spiele 

Die kanadische Auswahl konnte sich erstmals 2008 für das olympische Fußballturnier qualifizieren und erreichte dort als einer der beiden besten Gruppendritten das Viertelfinale, wo sie durch ein 1:2 n. V. gegen den späteren Goldmedaillengewinner USA ausschieden. Die Teilnahme 2012 wurde bei einem Turnier im Januar 2012 in Vancouver erreicht. In der Gruppenphase in London traf die Mannschaft auf Weltmeister Japan, Schweden und auf Südafrika. Nach einer Niederlage gegen Japan konnte das Spiel gegen Südafrika mit 3:0 gewonnen werden. Ein 2:2 gegen Schweden, bei dem Melissa Tancredi beide Tore schoss, brachte Kanada als einen der beiden besten Gruppendritten den Viertelfinaleinzug. Durch ein 2:0 im Viertelfinale gegen Großbritannien zug die kanadische Mannschaft ins Halbfinale ein, wo sie auf die USA traf. Trotz dreimaliger Führung musste sich die Mannschaft am Ende nach Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben und traf im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. In der 4. Minute der Nachspielzeit gelang Diana Matheson der 1:0-Siegtreffer. Mit dem neuen Rekordwert von 6 Toren wurde Christine Sinclair Torschützenkönigin des Turniers.

 2020: Sieger

Algarve-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm fünfmal am Algarve-Cup teil.

Zypern-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm an allen Austragungen des Zypern-Cups von 2008 bis 2015 teil, dessen Rekordsieger sie zusammen mit England ist und erreichte dabei siebenmal das Finale. Zudem stellt sie mit Christine Sinclair die Rekordtorschützin des Turniers.

 2008: 1. Platz
 2009: 2. Platz
 2010: 1. Platz
 2011: 1. Platz
 2012: 2. Platz
 2013: 2. Platz
 2014: 5. Platz
 2015: 2. Platz
 2016 bis 2020: nicht teilgenommen (stattdessen Teilnahme am Algarve-Cup)

Panamerikanische Spiele 
 1999: Dritter (altersbeschränkte Mannschaft)
 2003: Zweiter (U-23-Mannschaft)
 2007: Dritter
 2011: Sieger
 2015: Vierter (U-23-Mannschaft)
 2019: zurückgezogen

Vier-Nationen-Turniere 
 In China:
 1998, 2002  und 2003: nicht eingeladen
 2004: 4. Platz
 2005 bis 2007: nicht eingeladen
 2008: 3. Platz
 2009: nicht eingeladen
 2011: 2. Platz
 2012: nicht eingeladen
 2013: 2. Platz
 2014: nicht eingeladen
 2015: Sieger
 2016: nicht eingeladen
 2017: nicht eingeladen
 2018: nicht eingeladen
 11/2019: 3. Platz

 In Brasilien:
 2009: nicht teilgenommen
 2010: Sieger
 2011 und 2012: nicht teilgenommen/eingeladen
 2013: Dritter
 2014: nicht teilgenommen/eingeladen
 2015: Zweiter
 2016: nicht teilgenommen/eingeladen
 2019: nicht teilgenommen/eingeladen

 Tournoi de France:
 2020: 4. Platz

 SheBelieves Cup:
 2021: Dritter Platz bei der ersten Teilnahme
 2023: Vierter Platz 

 Arnold Clark Cup:
 2022: 3. Platz

Kader 

 Kader für zwei Freundschaftsspiele gegen Nigeria im April 2022.
 Kader für das Juni-Fenster.
 Kader für die Concacaf W Championship
 Kader für die Freundschaftsspiele gegen Australien im September 2022.
 Kader für Freundschaftsspiele im Oktober 2022 gegen Argentinien und Marokko.
 Kader für die Freundschaftsspiele im November 2022 gegen Brasilien.
 Kader für den SheBelieves Cup 2023.

Rekordspielerinnen 

Bisher kamen 19 Kanadierinnen zu  mindestens 100 Länderspielen. Nur die USA (41), Deutschland (27), die Volksrepublik China (23) und Schweden (22) haben mehr „Hunderter“. Zudem stellt Kanada mit Christine Sinclair, Diana Matheson und Sophie Schmidt drei von 26 Spielerinnen mit mindestens 200 Länderspielen und damit derzeit die meisten aktiven 200er sowie mit Christine Sinclair eine von lediglich vier Spielerinnen mit mehr als 300 Länderspielen. Die davor liegende mit 354 Länderspielen und die nächst folgenden sechs Spielerinnen mit 241 bis 316 Länderspielen – alles US-Amerikanerinnen – sind nicht mehr aktiv

Stand: 22. Februar 2023

Rekordtorschützinnen 
In der Geschichte des  kanadischen Frauenfußballs haben zwei Spielerinnen mehr als 50 Tore im Trikot der Nationalmannschaft erzielt. Mit ihrem 185. Tor wurde Christine Sinclair am 29. Januar 2020 die weltweit beste Torschützin.

Spiele gegen Nationalmannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 
Alle Ergebnisse aus kanadischer Sicht.

Deutschland

Schweiz

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der kanadischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Kanadische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 

 Offizielle Homepage des kanadischen Verbandes
 Fanseite über die Nationalmannschaft

Einzelnachweise 

Kanada
 
Fussball Frauen
Frauensport in Kanada